

Luoghi 
Millican – centro abitato del Texas
Millican – comunità non incorporata dell'Oregon

Persone 
James Millican (1910-1955) – attore statunitense